Olivier Harouna Bonnes (Niamey, Niger, 7 februari 1990) is een Nigerees voetballer die onder contract staat bij Seongnam FC.

Statistieken

Bonnes, Olivier